Конгресс русских общин
 Контрразведывательный отдел - в советских и российских спецслужбах (ВЧК, ГПУ, НКВД)